Чемпионат Таджикистана по футболу 2000 () — 9-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000 на сайте rsssf.com 

2001
Таджикистан
2000 год в Таджикистане